Pseudochiridium är ett släkte av spindeldjur. Pseudochiridium ingår i familjen Pseudochiridiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Pseudochiridium